Bishop Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bishop Knob (Kentucky)
 Bishop Knob (West Virginia)